Buslijn 154 (Amsterdam-Lelystad) (voormalige buslijn)
Buslijn 154 ('s-Hertogenbosch-Eindhoven) 
Buslijn 154 (Schagen-Nieuwe Niedorp) (voormalige buslijn)